Q-League 2003/2004 vanns av den qatariska storklubben Al-Sadd med 42 poäng. Tvåan blev Qatar SC som kom 8 poäng efter Al-Sadd. Al-Sailiya gjorde en katastrofal säsong som slutade med inga vinster och en plats ner till andra divisionen. Skyttekungen blev Al-Arabis argentianske anfallare Gabriel Batistuta som gjorde 25 mål, och därmed blev den förste att göra 25 mål under en säsong i den qatariska ligan.

Sluttabellen

Skytteligan 

2003 i Qatar
2004 i Qatar
Fotbollssäsongen 2003/2004
2003/2004